Перша ліга Словенії 2005—2006 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона втретє поспіль здобула Гориця.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Копер взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Словенії 2005—2006.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|7/11 червня 2006

|}

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2005–2006
Словенія
Словенія
2005 у словенському спорті
2006 у словенському спорті